Llista d'asteroides del 169001 al 170000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|169001-169100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|169101-169200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|169201-169300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|169301-169400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|169401-169500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|169501-169600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|169601-169700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|169701-169800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|169801-169900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|169901-170000 [ modifica]

|-
|}